Larsson kan som auktorsförkortning betyda:

 Hans C.E. Larsson
 Karl-Henrik Larsson

Robotskapade auktorsförkortningar